Michael Latta (né le  à St. Clements dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie  
Latta a joué au niveau junior dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les 67 d'Ottawa puis le Storm de Guelph. Au terme de sa deuxième saison dans la LHO, il est repêché par les Predators de Nashville au  lors du troisième tour du repêchage d'entrée dans la LNH 2009. Il fait ses débuts professionnels en 2010 en jouant un match de la Ligue américaine de hockey lors des séries éliminatoires de la Coupe Calder avec les Admirals de Milwaukee, franchise associée aux Predators.

Il reste dans l'organisation des Predators jusqu'au , alors qu'il est échangé aux Capitals de Washington avec Martin Erat contre Filip Forsberg. Il fait ses débuts dans la LNH avec les Capitals lors de la saison 2013-2014.

Statistiques 

|-
| 2007-2008 || 67 d'Ottawa || LHO || 50 || 14 || 14 || 28 || 78 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2008-2009 || 67 d'Ottawa || LHO || 23 || 8 || 13 || 21 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Storm de Guelph || LHO || 42 || 14 || 22 || 36 || 60 || 4 || 0 || 2 || 2 || 12
|-
| 2009-2010 || Storm de Guelph || LHO || 58 || 33 || 40 || 73 || 157 || 5 || 2 || 7 || 9 || 14
|-
| 2009-2010 || Admirals de Milwaukee || LAH || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Storm de Guelph || LHO || 68 || 34 || 55 || 89 || 158 || 6 || 5 || 5 || 10 || 11
|-
| 2010-2011 || Admirals de Milwaukee || LAH || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || 7 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 2011-2012 || Admirals de Milwaukee || LAH || 51 || 14 || 13 || 27 || 100 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2012-2013 || Admirals de Milwaukee || LAH || 67 || 9 || 26 || 35 || 184 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Bears de Hershey || LAH || 9 || 1 || 2 || 3 || 14 || 5 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 2013-2014 || Capitals de Washington || LNH || 17 || 1 || 3 || 4 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Bears de Hershey || LAH || 52 || 14 || 20 || 34 || 134 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Capitals de Washington || LNH || 53||0 || 6||6 || 68|| 4||0 || 0||0 ||2
|-
| 2015-2016 || Capitals de Washington || LNH || 43 || 3 || 4 || 7 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Reign d'Ontario || LAH || 29 || 2 || 4 || 6 || 67 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || IceHogs de Rockford || LAH || 32 || 3 || 13 || 16 || 61 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH || 20 || 2 || 6 || 8 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Devils de Binghamton || LAH ||40 ||5 ||14 ||19 ||47 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Red Star Kunlun ||  KHL || 51 || 5 || 10 || 15 || 71 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Färjestad BK ||  SHL || 26 || 3 || 2 || 5 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Graz 99ers ||  ICEHL || 13 || 3 || 2 || 5 || 35 || - || - || - || - || -

| 113 || 4 || 13 || 17 || 130 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2

Références 

Naissance en mai 1991
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur du Storm de Guelph
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Graz 99ers